Arvid Trolle kan syfta på flera personer:
 
 Arvid Trolle (död 1505), svenskt riksråd
 Arvid Trolle (död 1568) (död 1568), svensk underamiral
 Arvid Trolle (1503–1549), svensk amiral och fältöverste
 Arvid Trolle (1653–1698), norsk-svensk adelsman
 Arvid Trolle (1724–1797), svensk historiker, kammarherre och original ("Galna Trollen")